11-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в трёх группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 28 июля 2002 года — 22 июня 2003 года. Победителями турнира в группах стали команды «Лукор» (Калуш), «Нафком-Академия» (Ирпень) и «Заря» (Луганск).

Группа «А»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команды «Динамо» (Львов), «СКА-Орбита» (Львов), «Закарпатье-2» (Ужгород) снялись с соревнований до начала чемпионата.
 Так как команда «Лукор» (Калуш), вышедшая в первую лигу, является фарм-клубом команды «Прикарпатье» (Ивано-Франковск), вылетевшей во вторую лигу, то было принято решение, что команда «Лукор» (Калуш) остается во второй лиге и будет выступать под названием «Прикарпатье» (Калуш), а команда «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) будет выступать в первой лиге под названием «Спартак» (Ивано-Франковск).

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команды ФК «Черкассы», «Портовик» (Ильичёвск) снялись с соревнований до начала чемпионата.
 Перед началом сезона команда «Кристалл» (Херсон) носила название СК «Херсон».

Бомбардиры

Группа «В»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команды «Машиностроитель» (Дружковка), «Фрунзенец-Лига-99» (Сумы) снялись с соревнований до начала чемпионата.
 В первом круге команда «Ильичёвец-2» Мариуполь носила название «Металлург-2».
 После первого круга команда «Сталь-2» Алчевск снялась с соревнований, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения (-:+).

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 2002/03 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003
Футбол на Украине в сезоне 2002/2003